Вдовцов Михайло Кирилович — депутат Верховної Ради УРСР 9-10-го скликання.
 Вдовцов Михайло Леонтійович — український прозаїк, краєзнавець, природоохоронець.